Club puede hacer referencia a :

Grupos, reagrupamientos 

 Club deportivo, asociación que favorece la práctica de uno o varios deporte]s ;
 Club de caballeros (), club anglosajón de tipo principalmente social, que reúne a hombres de la alta sociedad ;
 Club político durante la Revolución Francesa, grupo que se dedicaba a asuntos políticos de aquella época, y que actuaron como antecedente de los actuales partidos políticos ;
 Club o círculo de reflexión, grupo interesado en el análisis de asuntos político-táctico-sociales, aunque generalmente no excesivamente involucrado en la política partidaria.
 Discoteca, lugares con un horario preferentemente nocturno, donde los concurrentes pueden bailar, socializar o consumir bebidas alcohólicas, generalmente tienen como objetivo el entretenimiento.

Alimentación, comida 
 Club sandwich, un sandwich de dos pisos bien conocido en América del Norte.